Лос Анхелес има више значења:

 Лос Анхелес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Анхелес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Анхелес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Анхелес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Анхелес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Анхелес, Освалдо Мата (Абасоло), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес (Матаморос, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес, Сан Педро (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Анхелес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Анхелес (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Анхелес (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Анхелес (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Анхелес, Предио ла Есперанза (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес, Гранха Каприна (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес, Гранха Порсина (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес, Тијера Пријета (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анхелес (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес, Ел Каризо (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес, Сан Мартин ел Алто (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Анхелес (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Анхелес (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Анхелес, Ла Паила (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Анхелес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Анхелес (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Анхелес, Ел Алкон (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Анхелес (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Анхелес, Ранчо Алмендра (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анхелес (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анхелес, Сан Лорензо (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анхелес (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анхелес (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Анхелес (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Анхелес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелес, Санта Вирхинија (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелес (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелес, Пало Бланко (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Анхелес (Коикојан де лас Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Матео Етлатонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Санта Катарина Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес, Крусе де лос Риос (Санта Катарина Минас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Анхелес (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Анхелес (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Хосе Чијапа), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Педро Чолула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Анхелес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Анхелес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Анхелес (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Анхелес, Трес Герас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Анхелес, Лос Монтањо (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Анхелес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Анхелес (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Анхелес (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Анхелес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Анхелес (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Анхелес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Анхелес (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Анхелес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Анхелес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Анхелес, Ла Фабрика де лос Анхелес (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Анхелес (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Анхелес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес, Ел Ремолино (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес, Раул Руиз (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес, Марселина Галарсе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес, Хуан Салинас (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Анхелес (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Анхелес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Анхелес (Муна), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Анхелес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Анхелес (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Анхелес (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Анхелес, Махада Франсиско Сантос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Анхелес (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Анхелес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику

Види још 
 Лос Анђелес, град у Калифорнији, САД